Proba de tenis simplu masculin de la Jocurile Olimpice de vară din 2020 a avut loc în perioada 24 iulie-1 august 2021 pe Ariake Tennis Park.

Formatul competiției
Competiția s-a desfășurat ca o rundă eliminatorie care a inclus și un meci pentru medalia de bronz. Meciurile s-au desfășurat după sistemul cel mai bun din 3 seturi. S-a jucat cu tiebreak în toate seturile, în cazul în care s-a ajuns la 6-6, inclusiv în ultimul set al meciului. Ca o schimbare față de edițiile anterioare ale Jocurilor Olimpice, finala masculină s-a jucat după sistemul cel mai bun din trei seturi pentru compensarea jucătorilor care au concurat în etapele avansate ale turneului la toate cele trei categorii: simplu, dublu și mixt.

Rezultate

Fazele superioare

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Referințe

Tenis la Jocurile Olimpice de vară din 2020